Чимбулак () — топоним в Казахстане: 

 Чимбулак — горнолыжный курорт близ Алма-Аты.
 Чимбулак — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Чимбулак — село в Талгарском районе Алматинской области.